Губинка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Губинка — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Губинка — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Губинка — деревня в Зубцовском районе Тверской области.

Река 
 Губинка —  река в Псковской области России, приток Куреи.

См. также 
 Губин
 Губино
 Губинская
 Губинский